Француска је учествовала на 6. Европском првенству у дворани 1975.  одржаном  8. и 9. марта у Спортско-забавној дворани Сподек у Катовицама, (Пољска). У шестом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Француске представљао је 20 спортиста ( 13. мушкараца и 7 жена) који су се такмичили у 12 дисциплина ( 7 мушких и 5 женских).

Са две освојене медаља:једном златном и једном сребрном, Француска је у укупном пласману  делила 7 место са Финском и Чехословачком  од 15 земаља  које су на овом првенству освојиле медаље, односно 25 земаља учесница.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Француска је са 7 учесника у финалу заузела 9. место са 32 бода,, Од 24 земље учеснице њих 6 нису имале ниједног учесника у финалу: Аустрија, Данска, Луксембург Норвешка Турска и Шпанија.

Учесници

Освајачи медаља (2)

Злато (1) 
 Жак Русо — скок удаљ

Сребро (1) 
 Мари Кристин Дебурс— скок увис

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Француске после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Биланс медаља екипно 

У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Француски освајачи медаља  после 6. Европског првенства 1970—1975.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1975. на сајту maik-richter.de
 Комплетни резултати ЕПд 1975. на сајту ЕАА
 

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1974.
Француска на Европском првенству у атлетици у дворани